Houtvliegen
 Xylophagidae (weekdier)